Петропа́вловск-Камчатский — многозначное понятие.
 Петропавловск-Камчатский — город в России, административный центр Камчатского края.
 Петропавловск-Камчатский — морской порт федерального значения в одноименном городе.
 «Петропавловск-Камчатский» — другое название действующего аэродрома совместного базирования и аэропорта «Елизово» имени Витуса Беринга на полуострове Камчатка.
 «Петропавловск-Камчатский» — именное наименование атомной ракетной подводной лодки К-211 проекта 667БДР «Кальмар».
 «Петропавловск-Камчатский» — именное наименование дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) Б-274, седьмой корабль проекта 636.3 «Варшавянка».

См. также 
 Петропавловск (значения)